2 miejscowości w Polsce: 
 Dobrzyniówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Dobrzyniówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jasionówka